Oxazirane, auch Oxaziridine  sind heterocyclische organisch-chemische Stoffe, die Konstitutionsisomere von Oximen sind. Diese Stoffgruppe wird veraltet auch als Isoxime bezeichnet. Die Oxazirane zählen zu der größeren Stoffgruppe der Dreiringverbindungen mit zwei Heteroatomen im Ring.

Herstellung 
Die Oxazirane können aus Azomethinen und Percarbonsäuren synthetisiert werden:

Reaktionen 
Beim Erhitzen lagern sich die meist flüssigen wasserunlöslichen Oxazirane in die isomeren Nitrone um:

Umgekehrt wandeln sich photochemisch Nitrone in die isomeren Oxazirane um.
Oxazirane können Iodid zu Iod oxidieren:

Weblinks

Einzelnachweise 

Stoffgruppe
 Oxazirane
 Oxazirane